Ге́нтський трамва́й () — діюча трамвайна мережа у фламандському місті Гент (Бельгія), керована компанією «Де Лейн» (). Працює з 1874 року. У місті є лише одне розворотне кільце на кінцевій (маршрут № 1), тому всі трамваї повинні бути двокабінними.

Історія 
Конка з'явилася у Генті 1874 року: 43 вагони і сотня коней належали «Трамвайним лініям міста Гент» (), компанії, що проіснувала до 1897-го. 

4 січня 1898 року задля заміни кінської тяги електричною створили «Спілку електричного трамвая Гента» (). Тоді ж вирішено, що повітряна контактна мережа псуватиме естетичність міста, тому вагони обладнали батареями. Згодом від цього підходу відмовилися і вже 1904-го облаштували контактні дроти, а компанію-оператора було перейменовано на «Електричний трамвай Гента» (). Саме під час електрифікації ширину колії зменшили до сучасних 1000 мм.

1961 рік був піком розвитку трамвая в Генті, проте 1960-ті (коли трамвай перепідпорядкували комунальній структурі міста) стали періодом стрімкого скорочення мережі: вже 1974-го в місті залишилося лише чотири з 11 ліній (деякі з них планували замінити іншими видами електротранспорту, але ці ідеї не втілено).

З 1991 року трамвайне господарство передали компанії «Де Лейн», яка почала модернізувати рухомий склад і будувати нові вітки колії. У 2000-х Гент кількома партіями закупив нові низькопідлогові вагони. У планах компанії відновлення маршруту № 3.

Маршрути 
Станом на 2020 рік у місті налічується 3 регулярні трамвайні маршрути, кожен із яких має не тільки номер, але й власний колір лінії (наприклад, таблички з номером маршруту мають тло відповідного кольору):

Схеми маршрутів

Примітки 

Гентський трамвай